Das Neville Smith Forest Products Launceston International 2017 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Februar 2017 in Launceston, Tasmanien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 103 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 103 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 83 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Launceston City